Datong är en ort i Kina. Den ligger i provinsen Anhui, i den östra delen av landet, omkring 86 kilometer norr om provinshuvudstaden Hefei.

Runt Datong är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Huainan,  km väster om Datong. Trakten runt Datong består till största delen av jordbruksmark.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Anhui

WP:Projekt Kina